SLM steht für:
 SLM Solutions Group AG, Hersteller von Geräten für Selektives Laserschmelzen
 SLM Corporation, US-amerikanisches Kreditinstitut (auch als Sallie Mae bekannt)
 Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien
 Salomonen, ITU-Landeskenner im internationalen Kurzwellenrundfunk 
 Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik
 Security Level Management, Qualitätssicherungsprozess für die elektronische Informationssicherheit
 Selective Laser Melting, siehe Selektives Laserschmelzen
 Selective Level Meter, siehe selektiver Pegelmesser
 Service-Level-Management, Management der Kundenanforderungen an einen Service in vereinbarter Servicequalität und zu vereinbarten Kosten
 Service-Lifecycle-Management, ein strategisches Konzept zum Management einer Dienstleistung über deren gesamten Lebenszyklus
 Softwarelizenzmanagement dient dem rechtskonformen und kostenoptimierten Umgang mit Softwarelizenzen in Unternehmen.
 Spatial Light Modulator, ein „Array“ zur Modulation eines Laserstrahls
 Standard-Liter pro Minute, technische Einheit für die Gasflussmessung
 Sudan Liberation Movement, siehe Sudanesische Befreiungsarmee
 Flughafen Salamanca (IATA-Code), spanischer Flughafen 
 Surinam Airways (ICAO-Code), nationale surinamische Fluggesellschaft

S-L-M bzw. Š-L-M steht für:
 semitische Sprachwurzel (Shin-Lamedh-Mem), die u. a. im arabischen Wort Salām und dem hebräischen Schalom vorkommt

slm steht für:
 Pangutaran-Sama (ISO-639-3-Code), Varietät der Sama-Bajau-Sprachen der Sama (Volk)-Bajau in Südostasien

s.l.m. steht für:
 sul livello del mare (ital. für ü. d. M. – über dem Meeresspiegel), Abkürzung nach italienischen Höhenangaben

Abkürzung